Vor Frue (parochie, Aalborg)
 Vor Frue (parochie, Aarhus)
 Vor Frue (parochie, Kalundborg)
 Vor Frue (parochie, Kopenhagen)
 Vor Frue (parochie, Odense)
 Vor Frue (parochie, Roskilde)
 Vor Frue (parochie, Svendborg)